Köpplinger ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Köpplinger (1897–1988), deutscher Fußballspieler
 Josef Ernst Köpplinger (* 1964), österreichischer Opern-, Operetten-, Musical- und Schauspielregisseur und Intendant